Галеб — итальянский банановоз, использовавшийся в годы Второй мировой войны в качестве вспомогательного крейсера под наименованием Ramb III. После войны — яхта, использовавшаяся югославским маршалом Тито.

История 
Построена в 1938 году в Генуе, как рефрижераторное судно для перевозки бананов из Африки. Получила название Ramb III (сокращение от Regia Azienda Monopolio Banane — «Королевская бананная монополия»).

Однако с началом Второй мировой войны судно было переоборудовано во вспомогательный крейсер. На нём были установлены две 120-мм пушки и восемь 13.2-мм зенитных пушек.

14 ноября 1940 года во время британской атаки Таранто конвой итальянских торговых судов, охраняемый RAMB III был атакован британскими крейсерами (Бой в Отрантском проливе). RAMB III сделал несколько выстрелов и смог уйти не получив повреждений.

10 мая 1941 года RAMB III был торпедирован британской подлодкой Triumph (N18) в порту Бенгази, затем отремонтирован итальянцами и отведен в Триест.

9 сентября 1943 года корабль был захвачен в Триесте германскими войсками и переименован в Kiebitz. Использовался для установки минных заграждений в Адриатическом море, установил 5000 мин. В ноябре 1944 года потоплен союзной авиацией в порту Риеки.

После войны корабль был поднят югославской организацией Brodospas, после чего отремонтирован на заводе Uljanik в Пуле. Корабль получил название «Галеб» (чайка).

С 1952 года корабль служил в качестве личной яхты Тито. Любитель моря и флота, Тито совершил немало морских путешествий на яхте и принимал на её борту глав государств и знаменитостей приезжавших в Югославию.

В 1953 году Тито на яхте прибыл в Великобританию.

В конце 1954 — начале 1955 года Тито на «Галебе» посетил Индию и Бирму. В декабре 1955 года «Галеб» пришел в Эфиопию, где Тито был принят императором Хайле Селассие, и Египет.

В 1958—1959 годах Тито совершил ещё одно продолжительное морское путешествие, посетив Эфиопию, Индию, Цейлон, Бирму, Индонезию.

В 1961 году Тито на «Галебе» совершил большое путешествие вокруг Африки. В это время Тито создал Движение неприсоединения.

В 1965 Тито на яхте посетил Алжир и Египет.

В 1995 году «Галеб» перешел в собственность правительства Черногории. В 2000 году корабль был продан греческо-американскому бизнесмену Джону Полу Папаниколау за 750 000 долларов. Корабль был переведен в Риеку на судостроительный завод Viktor Lenac с целью реконструкции. Однако в течение нескольких лет яхта ржавела в гавани Риеки, а ремонт так и не был начат. За это время у Папаниколау накопились долги перед заводом и моряками, сохраняющими яхту. В результате по решению суда яхта была продана с аукциона и выкуплена городом Риека за 150 000 долларов. Существуют планы организации музея на яхте.

Ссылки 
 The Symbol of Peace, the Movement and Tito
 Rikeka is buying Galeb 
 Rijeka kupila Titov brod
 Le fantôme de Tito — фотографии внутренних помещений яхты.

Моторные яхты
Яхты глав государств
Корабли Италии периода Второй мировой войны
Югославия во время Второй мировой войны
Военные корабли и суда Ansaldo
Иосип Броз Тито